De Finse voetbalclub Tampere United speelt sinds 2002 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Tampere United

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Finland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Tampere United
Tampere United